Карпинето има више значења:
 Карпинето
 Карпинето (Асколи Пичено)
 Карпинето (Рим)
 Карпинето (Салерно)
 Карпинето (Сијена)